Бой под Красным — два сражения Отечественной войны 1812 года, произошедшие у города Красный Смоленской губернии (совр. Смоленской области).

 Бой под Красным 14 августа 1812 года — арьергардный бой между российской пехотной дивизией генерала Д. П. Неверовского и французской кавалерией маршала И. Мюрата.
 Сражение под Красным — сражение, состоявшееся 15-18 ноября 1812 года между главными силами русской и французской армий.